Чет (Захарий) — легендарный родоначальник Годуновых, Сабуровых и Вельяминовых-Зерновых.

Биография 
Согласно частным родословцам, мурза Чет выехал из Золотой Орды в Москву при великом князе Иване Даниловиче Калите в 1330 году, был крещён под именем Захария и получил земельные наделы вблизи Костромы. Согласно легенде, Захарию было видение Божией Матери с предстоящими апостолом Филиппом и священномучеником Ипатием Гангрским, результатом которого стало его исцеление от болезни. В благодарность за исцеление им на этом месте был основан Ипатьевский монастырь.

По мнению историков, эта легенда возникла лишь в последней четверти XVI века и имеет хронологические проблемы.

По версии С. Б. Веселовского, род Захарии был исконно костромским родом, перешедшим на службу в Москву в 30-х годах XIV века в связи с получением Иваном Калитой великокняжеской власти. По его мнению, Захария жил во второй половине XIII века и имел сына Александра (ум. 1304). Первым поступившим на службу в Москву был внук Захарии Дмитрий Александрович Зерно. Ипатьевский монастырь был основан в конце XIII века и изначально был вотчинным монастырём, расположенным на земельных уделах Захарии.

Альтернативную версию русского происхождения Захарии Чета предложил историк М. А. Емельянов-Лукьянчиков. Он считает, что Захария Чет был представителем древнего боярского рода, служившего галицко-волынскому князю Даниилу, и появился в Костроме в конце XIII века. Предполагается, что он же вывез Ипатьевскую летопись, которая значительно позже была обнаружена в Ипатьевском монастыре .

Захария был родоначальником знатных русских дворянских фамилий: Годуновых, Сабуровых, Вельяминовых-Зерновых. Старшая линия потомков, Сабуровы, в конце XV столетия заняла место среди знатнейших родов московского боярства. Младшая, Годуновы, выдвинулась столетием позже, при Иване Грозном, во время опричнины.

Захария и его сын Александр были погребены в Ипатьевском монастыре.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Зерновы // Генеалогия русской знати

Татарские князья и мурзы
Основатели русских родов
Основатели монастырей
Персоналии:Ипатьевский монастырь